Верхоляне-1 — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Гдов» Гдовского района.

Расположена на берегу реки Черма, в 3 км к северо-востоку от Гдова на автодороге Гдов — Сланцы (). К северу находится деревня Верхоляне-2.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляет 102 жителя.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гдовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района